Daaaaaali ! est un film français réalisé par Quentin Dupieux, qui devrait sortir en 2023.

Synopsis 
Une journaliste française rencontre Salvador Dalí à plusieurs reprises pour un projet de documentaire.

Fiche technique 
 Titre : Daaaaaali !
 Réalisation : Quentin Dupieux
 Scénario : Quentin Dupieux
 Photographie : Quentin Dupieux
 Pays d'origine : France
 Genre : comédie
 Date de sortie : 2023

Distribution 
 Anaïs Demoustier
 Gilles Lellouche
 Pierre Niney
 Alain Chabat
 Pio Marmaï
 Jonathan Cohen
 Édouard Baer
 Didier Flamand
 Nicolas Carpentier 
 Jérôme Niel
 Hakim Jemili
 Agnès Hurstel
 Marc Fraize

Notes et références

Liens externes 

Film français dont la sortie est prévue en 2023
Comédie française
Salvador Dalí